Çuxanlı – centro abitato del distretto di Abşeron, in Azerbaigian
 Çuxanlı – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Çuxanlı – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian